Cerro Luna kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cerro Luna, Antarktis, berg,

Mexiko 

 Cerro Luna, Mexiko, ort, Oaxaca, Santa Cruz Zenzontepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar